Marie-Antoinette est un prénom féminin. La plus célèbre des Marie-Antoinette est Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, épouse de Louis XVI et guillotinée pendant la Révolution française après une longue captivité.

Prénoms

Télévision 

 1975 - 1976 : Marie-Antoinette, série télévisée réalisée par Guy Lefranc ;
 2006 : Marie-Antoinette, téléfilm canadien de Francis Leclerc et Yves Simoneau avec Karine Vanasse.
 2022 : Marie-Antoinette, série télévisée de Pete Travis, Geoffrey Enthoven et Deborah Davis, avec Emilia Schüle.

Cinéma 

Plusieurs films biographiques de ce titre (ou d'un titre approchant) ont été consacrés à ce personnage historique :
 1938 : Marie-Antoinette, film américain de W. S. Van Dyke avec Norma Shearer ;
 1989 : Marie-Antoinette, reine d'un seul amour, film de Caroline Huppert. 
 1955 : Marie-Antoinette reine de France, film français de Jean Delannoy avec Michèle Morgan ;
 2006 : Marie Antoinette, film américain de Sofia Coppola avec Kirsten Dunst.
 2012 : Les Adieux à la reine , film français de Benoît Jacquot avec Diane Kruger.
Voir aussi la filmographie complète dans l'article Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine.

Littérature 

 Marie-Antoinette, une biographie de Stefan Zweig
 Marie-Antoinette de Antonia Fraser (trad. Anne-Marie Hussein) Flammarion, Paris, 2006
 Marie-Antoinette d'André Castelot, Librairie académique Perrin, Paris, 1962
 Marie-Antoinette. La captivité et la mort, de G. Lenotre, Librairie académique Perrin, Paris 1908 ()
 Marie-Antoinette : La Dernière Reine d'Évelyne Lever,  (), Gallimard, Paris, 2000
 Journal de Léonard, coiffeur de Marie-Antoinette de Léonard Autié, Les éditeurs libres, Paris, 2007
 Opération Marie-Antoinette de Joslan F. Keller, premier épisode de la série jeunesse Via Temporis, Scrinéo Jeunesse, 2011.

Autre 

 La Marie-Antoinette est une montre commandée par Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France.
 La Marie-Antoinette est une montgolfière qui décolle des jardins de Versailles le , en fait le premier ballon des Montgolfier modifié par le chimiste Joseph Louis Proust pour une démonstration au roi de Suède Gustave III.
 Toile de Pierre et Gilles où Zahia Dehar pose en « Marie-Antoinette », rendue célèbre par la visite du Premier ministre Manuel Valls, Paris, 2014.
 La chaîne Marie-Antoinette était une chaîne de restauration québécoise de 19 restaurants.
 Marie Antoinette est la version anglaise de la chanson Le Banana split du répertoire de Lio.

Homonymie de titre